Keke ist der Familienname folgender Personen:
 Hélène Aholou Keke, beninische Politikerin, Mitglied der Nationalversammlung
 Joseph Adjignon Keke (1927–2017), beninischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Kieren Keke (* 1971), nauruischer Politiker
 Ludwig Keke (* 1935), nauruischer Politiker und Diplomat
 Rachel Keke (* 1974), Abgeordnete der französischen Nationalversammlung (La France insoumise, seit Juni 2022), war 2019 Sprecherin der streikenden Hotelangestellten des Hotels Ibis Batignolles

Keke ist der Vor- bzw. Rufname folgender Personen:
 Ketewan Geladse (1855–1937), georgische Putzfrau, Wäscherin und Näherin, Mutter Josef Stalins
 Barkevious Mingo (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Keke Palmer (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 Keke Rosberg (* 1948), finnischer Unternehmer und TV-Kommentator sowie ehemaliger Automobilrennfahrer
 Keke Topp (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Lil’ Keke (* 1976), US-amerikanischer Rapper

Keké ist der Rufname folgender Personen:
 Keké (* 1982), brasilianischer Futsal-Nationalspieler

Kéké steht für:
 Kéké, Ort in der Gemeinde Niansanarie, Djenné (Kreis), Region Mopti, Mali

KeKe ist der Bühnenname folgender Personen:
 KeKe (* 1994), österreichische Rapperin

Siehe auch:
 Kiki